Esistono più comuni francesi con questo nome

 Moussey – Aube
 Moussey – Mosella
 Moussey – Vosgi